Kladušnica (rijeka), rijeka u BiH
 Kladušnica (Kladovo, Srbija), naselje